Primera División 1971 (Chili)
 Primera División 1971 (Argentinië)
 Primera División 1971 (Uruguay)
 Primera División 1971 (Paraguay)
 Primera División 1970/71 - Spanje